Hrvatska:
 Toplica (rijeka u Hrvatskoj), rijeka u Hrvatskoj, pritoka Ilove
 Topusko, starog imena Toplica

BiH:
 Toplica (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Toplica (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Srbija:
 Toplica (rijeka u Srbiji), rijeka u Srbiji